Lustig (Lustyg, Lustyk, Lustik, Lusztig):

 Antoni Lustyg (Lustig) – duchowny katolicki
 Arnošt Lustig
 
 Branko Lustig (1932–2019) – chorwacki producent filmowy
 Jan Luśtych (Lustig) (1833–1901) – poeta mazurski
 Mikael Lustig – szwedzki piłkarz
 Victor Lustig – słynny oszust,  znany jako „człowiek, który sprzedał wieżę Eiffla dwa razy"

Lusztig 
 George Lusztig
 Ignác Lusztig
 Kazimiera Utrata-Lusztig (ur. 1932) – polska aktorka
 Marek Andrzej Lusztig (1932–1972) – kompozytor